Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики ( (AZPROMO) – объединенное государственно-частное предприятие, созданное Министерством экономики Азербайджана в 2003 году с целью поощрения экспорта и поддержки притока инвестиций в ненефтяной сектор экономики страны.

Цели и задачи 
Основной целью агентства является оказание содействия развитию ненефтяного сектора экономики страны посредством привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и поощрения экспорта ненефтяной продукции.

Функции 
- организация мероприятий за границей- информирование иностранных потребителей об азербайджанской продукции- оказание поддержки иностранным инвесторам по принципу единого окна

Деятельность 
В настоящее время в ряде стран Европы: Италии, Грузии, Австрии, а также в Китае функционируют международные офисы AZPROMO.

На международной арене осуществляется сотрудничество с 80 международными организациями по поощрению инвестиций и торговыми палатами из 37 стран. Среди подобных организаций можно выделить Торговое представительство Российской Федерации в Азербайджане, Международная финансовая корпорация, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Таджинвест, Торгово-промышленная палаты Катара, Торгово-промышленная палата Турции, Торгово-промышленная палата ЮАР, Австрийско-азербайджанская торговая палата, MRC Global, Внешнеторговая палата Боснии и Герцеговины, Торгово-промышленная палата Индии PHD, Торгово-промышленная палата Болгарии, Иорданская Корпорация развития бизнеса и др.

В сентябре 2016 года Агентствопоощрения экспорта и инвестиций Азербайджана стал членом международной торговой палаты «Шелковый путь» (SRCIC).

В декабре 2016 года между AZPROMO и турецкой компанией TUV Austria Turk был подписан Меморандум о сотрудничестве в плане создания сертификационной лаборатории, в которой будут проводиться анализы пищевой и сельскохозяйственной продукции.

В 2017—2018 годах по инициативе AZPROMO было организовано 24 экспортных миссий.

В 2019 году Агентством было организовано 188 мероприятий (140 в Азербайджане, остальные 48 – в зарубежных странах).

В 2020 году представители AZPROMO участвовали на различных международных выставках: Worldfood 2020 в Москве, третья Китайская международная импортная выставка в Шанхае, Green Week 2020 в Германии, Prodexpo 2020 в России, Gulfood 2020 в ОАЭ и так далее.

До сих пор Агентством были осуществлены 33 экспортных миссий в зарубежные страны в рамках проекта «Made in Azerbaijan».

Планируется увеличение экспорта в ненефтяном секторе до 3, 6 миллиард долларов США к 2026 году.

Агентство является членом Всемирной ассоциации агентств по поощрению инвестиций (WAIPA).

См. также 
 Экономика Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Экономика Азербайджана
Появились в 2003 году в Азербайджане